Estes são os resultados do Campeonato Sul-Americano Sub-23 de Atletismo de 2014 que ocorreram de 3 a 5 de outubro de 2014  na Pista de Atletismo Darwin Piñeyrúa, em Montevidéu, no Uruguai.

Resultado masculino

100 metros 

Bateria 1 – 3 de outubro 10:00h - Vento: 1.6 m/s

Bateria 2 – 3 de outubro 10:00h - Vento: 0.9 m/s

Bateria 3 – 3 de outubro 10:00h - Vento: 0.6 m/s

Bateria 4 – 3 de outubro10:00h - Vento: 1.0 m/s

Final – 3 de outubro 17:10h - Vento: 0.3 m/s

200 metros 

Bateria 1 – 5 de outubro 9:30h - Vento: 1.6 m/s

Bateria 2 – 5 de outubro 9:30h - Vento: -0.2 m/s

Final – 5 de outubro 15:20h - Vento: 1.4 m/s

400 metros 

Bateria 1 – 3 de outubro 10:55h

Bateria 2 – 3 de outubro 10:55h

Final – 3 de outubro 18:00h

800 metros 

Bateria 1 – 4 de outubro 10:40h

Bateria 2 – 4 de outubro 10:40h

Final – 4 de outubro 17:20h

1.500 metros 

Final – 5 de outubro 16:20h

5.000 metros 

Final – 3 de outubro 15:50h

10.000 metros 

Final – 4 de outubro 15:50h

110 metros barreiras 

Final – 4 de outubro 15:30h - Vento: 2.2 m/s

400 metros barreiras 

Final – 5 de outubro 16:50h

3.000 metros com obstáculos 

Final – 4 de outubro 11:30h

Revezamento 4x100 m 

Final – 4 de outubro 18:40h

Revezamento 4x400 m 

Final – 5 de outubro 18:10h

20 km marcha atlética 

Final – 4 de outubro 11:55h

Salto em altura 

Final – 5 de outubro 10:00h

Salto com vara 

Final – 3 de outubro 15:00h

†:Série não é exatamente conhecida.

Salto em comprimento 

Final – 4 de outubro 9:00h

Salto triplo 

Final – 3 de outubro 11:00h

Arremesso de peso 

Final – 5 de outubro 10:00h

Lançamento de disco 

Final – 3 de outubro 17:00h

Lançamento de martelo 

Final – 3 de outubro 11:15h

Lançamento de dardo 

Final – 5 de outubro 14:15h

Decatlo 

Final – 3/4 de outubro

Resultado feminino

100 metros 

Bateria 1 – 3 de outubro 9:30h - Vento: 2.5 m/s

Bateria 2 – 3 de outubro 9:30h - Vento: 0.5 m/s

Final – 3 de outubro 16:40h - Vento: -1.2 m/s

200 metros 

Bateria 1 – 5 de outubro 9:00h - Vento: 2.3 m/s

Bateria 2 – 5 de outubro 9:00h - Vento: 2.8 m/s

Final – 5 de outubro 15:00h - Vento: 0.4 m/s

400 metros 

Bateria 1 – 3 de outubro 10:30h

Bateria 2 – 3 de outubro 10:30h

Final – 3 de outubro 18:30h

800 metros 

Final – 4 de outubro 17:45h

1.500 metros 

Final – 5 de outubro 15:50h

5.000 metros 

Final – 3 de outubro 15:00h

10.000 metros 

Final – 5 de outubro 10:15h

100 metros barreiras 

Bateria 1 – 4 de outubro 10:10h - Vento: 1.7 m/s

Bateria 2 – 4 de outubro 10:10h - Vento: 3.5 m/s

Final – 4 de outubro 15:00h - Vento: 2.4 m/s

400 metros barreiras 

Final – 5 de outubro 17:20h

3.000 metros com obstáculos 

Final – 4 de outubro 11:00h

Revezamento 4x100 m 

Final – 4 de outubro 18:10h

Revezamento 4x400 m 

Final – 5 de outubro 18:40h

20 km marcha atlética 

Final – 4 de outubro 11:55h

Salto em altura 

Final – 5 de outubro 16:00h

Salto com vara 

Final – 3 de outubro 9:30h

Salto em comprimento 

Final – 4 de outubro 14:30h

Salto triplo 

Final – 3 de outubro 8:45h

Arremesso de peso 

Final – 4 de outubro 16:15h

Lançamento de disco 

Final – 3 de outubro 14:15h

Lançamento de martelo 

Final – 3 de outubro 8:45h

Lançamento de dardo 

Final – 5 de outubro 17:00h

Heptatlo 

Final – 4/5 de outubro

Ligações externas 

 Página oficial da CONSUDATLE

Resultados